Weinbergpfirsich ist die Bezeichnung für:

 Botanisch korrekt der rote Weinbergpfirsich
 Im Handel oft die Bezeichnung für den Plattpfirsich